Dinamika (mechanika)
 Dinamika (zene)
 Hidrodinamika
 Módosított Newton-dinamika
 Termodinamika